National Research Council – agenzia governativa canadese che conduce ricerche scientifiche e sviluppo
 National Research Council – organizzazione scientifica statunitense